Сегизсай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сегизсай — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Сегизсай — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.